Noord-Koreaans voetbalelftal (mannen)
 Noord-Koreaans voetbalelftal (vrouwen)